Partit Republicà dels Estats Units, un dels dos grans partits polítics dels Estats Units
 Partit Republicà d'Albània, partit polític d'Albània fundat el 1991.
 Partit Republicà d'Armènia, partit polític conservador a Armènia fundat el 1990.
 Partit Republicà Autònom Navarrès, creat el 1914 per Gregorio Huder.
 Partit Republicà Català, partit polític independentista català fundat el 2006.
 Partit Republicà Català (1917-1931), partit polític republicà i catalanista que va existir entre 1917 i 1931.
 Partit Republicà Centralista, partit polític espanyol d'ideologia republicana i antifederal fundat el 1887 per Nicolás Salmerón.
 Partit Republicà de Centre, nom que adoptà el Partit Liberal a les illes Balears a partir de 1931.
 Partit Republicà Conservador, partit polític creat en Espanya el gener de 1932 per Miguel Maura.
 Partit Republicà Democràtic Federal, partit polític espanyol amb especial influència als Països Catalans.
 Partit Republicà Democràtic Federal "Regió Catalana", reorganització de diversos sectors federals realitzada a Manresa el 1937.
 El Pacte. Partit Republicà Democràtic Federal de Catalunya, partit polític constituït a Barcelona el 1933.
 Partit Republicà d'Esquerra, partit polític català format el juny del 1935.
 Izquierda Republicana-Partit Republicà d'Esquerres
 Partit Republicà Federal del Baix Empordà, partit polític federal comarcal constituït el 1932.
 Partit Republicà Federal de Mallorca, formació política republicana de Mallorca apareguda el 1868.
 Partit Republicà Gallec, partit polític gallec republicà i autonomista que es fundà el 1929 a La Corunya.
 Partit Republicà de Geòrgia, partit polític de Geòrgia actiu des de 1978.
 Partit Republicà Italià, partit italià fundat a Bolonya el 1895.
 Partit Republicà d'Ordre de Catalunya (Partit Català de Centre), partit polític fundat el 1931.
 Partit Republicà Laborista, partit polític d'Irlanda del Nord fundat el 1964.
 Partit Republicà Liberal Demòcrata, partit polític espanyol creat en 1931.
 Partit Republicà del Poble, partit polític de Turquia.
 Partit Republicà Progressista, partit que agrupava les forces republicanes a partir de 1874.
 Partit Republicà Ucraïnès "Assemblea", partit polític d'Ucraïna fundat el 1990.
 Partit Republicà Radical Autonomista, organització del Partit Republicà Radical a Tarragona.
 Partit Republicà Radical Socialista, partit polític creat a Madrid el 1929.
 Partit Republicà Radical i Radical-Socialista, partit polític de centre francès fundat en 1901.
 Partit Republicà Radical Socialista de Catalunya, partit polític fundat el 1932 a Barcelona.
 Partit Republicà Radical, partit polític espanyol fundat per Alejandro Lerroux el 1908 a Santander.
 Associació per la República-Partit Republicà de Txecoslovàquia, partit polític de la República Txeca fundat el 1989 per Miroslav Sládek.